Domenico Cucci (1635-1704) – ebanista e incisore italiano naturalizzato francese
 Elena Cucci (1983) – attrice italiana
 Guido Cucci (1907-1939) – militare italiano
 Italo Cucci (1939) – giornalista, accademico e saggista italiano
 Sofia Cucci, in precedenza Gucci, (1986) – ex attrice pornografica rumena naturalizzata italiana

Pagine correlate
Cucchi
Gucci